(кадеш; ; «святой; священный») — семитский корень, часть терминов:
 «Кодеш ха-Кодашим» — святая святых;
 «арон-кодеш» — священный кивот или ковчежец;
 «келе кодеш» — священные сосуды;
 «Руах ха-Кодеш» («руах га-кодеш») — Дух Святой.

 Кодеш, Ян (род. 1946) — чешский теннисист, тренер и бизнесмен.

См. также 
 Кадеш (значения)